Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин — международный турнир национальных сборных, проводимый под эгидой Всемирной федерации кёрлинга.

История 
Чемпионаты мира по кёрлингу среди женских сборных команд проводятся ежегодно с 1979 года.

С 2006 в турнире участвовали 12 команд, с 2018 — 13 команд, а с 2021 — 14 команд. Автоматически квалифицируется команда страны-организатора, остальные места определяются по итогам континентальных чемпионатов. Система соревнований включает в себя групповой раунд (Robin Round), в котором все участвующие команды играют каждая с каждой в один круг, и плей-офф, проводимый по неполной олимпийской системе. Две лучшие команды по итогам группового раунда попадают прямо в полуфиналы плей-офф, команды, занявшие места с 3-го по 6-е, играют в четвертьфиналах за выход в полуфинал. В финале золотые награды оспаривают победители полуфиналов. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфиналах.

Всего призёрами прошедших 43 чемпионатов мира (42-й Чемпионат мира 2020 года был отменён из-за пандемии коронавируса COVID-19) становились сборные команды 12 стран, причём чемпионский титул выигрывали 9 из них. Наибольшее количество побед на счету Канады — 17. 9 раз побеждала команда Швейцарии, 8 раз - Швеция, по два раза — Германия (ФРГ), Норвегия и Шотландия, по одному выигранному титулу в активе сборных Дании, США и Китая.

Принимали мировое первенство 10 стран, причём Канада — 16 раз, Шотландия — 7, Швейцария — 4, Швеция и США — по 3, Германия, Дания и Япония — по 2, Южная Корея, Латвия и Китай — по одному разу.

На каждом чемпионате мира участвовали сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Шотландии. Команда Дании пропустила только один Чемпионат мира 1993 года.

Места проведения и призёры

Результаты 
С 1979 по 2009 год

С 2010 года и далее

Медальная таблица

Комментарии

Примечания

См. также 
 Всемирная федерация кёрлинга
 Кёрлинг на Олимпийских играх
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках
 Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов

Ссылки 
 Международные турниры на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 sports123.com 

Женщины
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1979 года